Die Experten steht für:
 Die Experten (Hörspielserie), deutsche Hörspielserie (1980, 1982)
 Die Experten (Film), US-amerikanischer Film (1989)
 Die Experten (Kriminalroman) von Merle Kröger, deutscher Krimipreis (national) 2021